Goodfellow ist der Familienname folgender Personen:

 Ebbie Goodfellow (1906–1985), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Daniel Goodfellow (* 1996), britischer Wasserspringer
 Frederick Goodfellow (1874–1960), britischer Tauzieher
 George E. Goodfellow (1855–1910), US-amerikanischer Mediziner und Chirurg
 Ian Goodfellow (* 1987), amerikanischer Informatiker und Forscher bei Google Brain
 Ian Coombs-Goodfellow (* 1963), Badmintonspieler aus Jersey
 Jimmy Goodfellow (* 1943), englischer Fußballspieler
 Julia Goodfellow (* 1951), britische Biophysikerin
 Kerry Coombs-Goodfellow (* 1971), Badmintonspielerin aus Jersey
 Michael Goodfellow (* 1943), britischer Mikrobiologe

 Walter Goodfellow (1866–1953), britischer Zoologe

Siehe auch:
 Goodfellow-Baumkänguru